Смолигівська сільська рада — орган місцевого самоврядування Смолигівської сільської територіальної громади, Волинська область, Луцький район
 Смолигівська сільська рада — Чернігівська область, Ріпкинський район